Естансија де ла Круз има више значења:

 Естансија де ла Круз, Ла Естансија (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Естансија де ла Круз (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику